Голубенко — украинская фамилия. Известные носители:
 Голубенко, Александр Леонидович (род. 1942) — ректор ВНУ имени Владимира Даля.
 Голубенко, Алексей Александрович (1923—2001) — Герой Советского Союза.
 Голубенко, Валентин Алексеевич (род. 1940) — советский и российский актёр, заслуженный артист России.
 Голубенко, Валентина Валерьевна (род. 1990) — чемпионка мира по шахматам.
 Голубенко, Владимир Петрович (1914—1940) — мошенник, сумевший обманом добиться присвоения себе звания Героя Советского Союза.
 Голубенко, Георгий Андреевич (1947—2014) — украинский писатель-юморист, драматург и сценарист.
 Голубенко, Ким Никифорович (1925—1998) — капитан турбохода «Юрий Гагарин», Герой Социалистического Труда.
 Голубенко, Николай Васильевич (1897—1937) — советский партийный деятель, член ВУЦИК.